Банастас ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь  км². Население — 270 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Mapa de Situación

Муниципалитеты Уэски